Osoby o nazwisku Tomlin:
 Chris Tomlin – amerykański wokalista i autor piosenek chrześcijańskich
 Lee Tomlin – angielski piłkarz
 Lily Tomlin – amerykańska aktorka